Население Швеции по данным на 2021 год составляло 10,42 млн человек.

По плотности населения (21,9 человек на км²) страна находится на предпоследнем месте в Евросоюзе, менее плотно населена лишь Финляндия (17 человек на км²; для сравнения — плотность населения европейской части России составляет 26 человек на км²). Население сосредоточено большей частью в южной половине страны, а также в приморских районах с более умеренным климатом. К 1980-м годам в Швеции, как во многих развитых странах мира, для притормаживания негативных экономических последствий, вызванных снижением рождаемости и увеличением доли пожилого населения и продолжительности жизни, была принята либеральная иммиграционная политика, направленная на омолаживание населения, постепенно замещая пожилое коренное население иммигрантами, немого повышая суммарный коэффициент рождаемости за счёт первого поколения иммигрантов и даже увеличивая население за счёт всё более нарастающей иммиграции. К концу десятилетия беженцы из Сомали, Косова и ряда стран Африки и иммигранты из стран Африки, Азии, Латинской Америки и части посткоммунистических стран Европы начали активно переселяться в Швецию. Таким образом по состоянию на 2021 год, Швеция — многонациональное государство с широким этнокультурным, религиозным, расовым и национальным многообразием. В 2020 году на  лиц иностранного происхождения приходилось 98,8% прироста населения Швеции, а на лиц шведского происхождения лишь 1,2%  прироста населения. По состоянию на 2020 год каждый четвертый житель страны (25,9% населения) является иммигрантом, а по состоянию на 2017 год у каждого третьего жителя страны (32,3% населения) хотя бы один из родителей родился за границей.

Статистика 
С 1900 года население Швеции в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Демографическая статистика с 1900 года

Статистика 

Ниже приведены статистические данные по населению Швеции на 2010 год (источник — Statistiska centralbyrån):
 Годовой прирост населения: 0,160%
 Плотность населения: 21,9 человек на км²
 Рост численности населения: в среднем рождается 1 человек каждые 15 минут
 Уровень рождаемости: 10,13 детей / 1000 жителей
 Уровень фертильности: 1,67 детей / 1 женщину
 Возрастная структура:
 0—14 лет: 15,7 % (мужчины 733 597 / женщины 692 194)
 15—64 лет: 65,5 % (мужчины 3 003 358 / женщины 2 927 038)
 65 лет и старше: 18,8 % (мужчины 753 293 / женщины 950 171)
 Средний возраст: 41,5 лет (мужчины: 40,4 лет, женщины: 42,6 лет)
 Продолжительность жизни: 80,86 лет (мужчины: 78,59 лет, женщины: 83,26 лет) — 9-е место в мире
 Уровень миграции: 1,66 / 1000 человек
 Уровень безработицы: 9,1 % (март 2010 г.)
 Уровень смертности: 10,21 смертей / 1000 жителей
 Коэффициент младенческой смертности: 2,75 смертей / 1000 новорожденных (мальчики: 2,91 смертей / 1000 новорожденных, девочки: 2,58 смертей / 1000 новорожденных)
 Соотношение полов:
 общее: 0,98 мужчин / женщин
 при рождении: 1,06 мужчин / женщин
 до 15 лет: 1,06 мужчин / женщин
 15—64 лет: 1,03 мужчин / женщин
 65 лет и больше: 0,79 мужчин / женщин
 Уровень урбанизации: 85% всего населения
 Распространенность среди взрослого населения ВИЧ / СПИДа: 0,1 %
 Количество людей, зараженных ВИЧ / СПИДом: 6200
 Количество смертей от ВИЧ / СПИДа: около 60-70 человек
 Уровень грамотности населения: 99%
 Продолжительность школьного образования:
 в среднем: 16 лет
 девушки: 17 лет
 юноши: 15 лет
 Расходы на образование: 7,1 % ВВП
Также отмечена тенденция к увеличению возраста рождения первого ребёнка: в 1970 году он составлял 27 лет для отца и 24 года для матери, а в 2011 году 32 года и 29 лет соответственно.

Население по данным Евростат

Национальный состав 

Несмотря на традиционное преобладание шведов в населении, современное население Швеции довольно разнообразно в расовом и этническом плане из-за новой волны политической и экономической иммиграции из развивающихся стран. Население страны фактически делится на две большие группы: автохтонную и иммигрантскую. Среди автохтонных народов выделяются шведы и давние обитатели северных регионов Швеции — представители финно-угорских народов финны и саамы. Этнические шведы составляют большинство, около 7,5 млн человек. Кроме шведов на крайнем севере Швеции проживает более 17 тысяч саамов. Вдоль границы с Финляндией, некогда входившей в состав Шведского королевства, проживает более 50 тысяч коренных финнов, а в центральных регионах страны — свыше 450 тысяч человек, имеющих финское происхождение, иммигрировавших в страну в течение XX века, а также их потомков. При этом в самой Финляндии на протяжении нескольких веков проживает шведское меньшинство (около 300 тысяч человек или 6 % населения).

Шведский язык является вторым государственным в Финляндии, но финский в Швеции употребляется очень ограниченно и официального статуса на государственном уровне не имеет.

Религия 
Большинство населения Швеции (82 %) принадлежит Церкви Швеции — лютеранской церкви, отделённой от государства в 2000 г. Также присутствуют католики, православные и баптисты. Часть саамского населения придерживается традиционных верований. Вследствие иммиграции в стране появились многочисленные мусульманские сообщества, исповедующие ислам.

Миграция 

До Первой мировой войны Швеция, тогда аграрная страна с небольшим запасом полезных ископаемых, была преимущественно нацией эмигрантов. Всего в тот период эмигрировало свыше пятой части населения, большей частью в Канаду и США (особенно в штат Мичиган). В большей степени уезжало из страны сельское население.

Ситуация в плане миграции плавно меняется после Второй мировой войны, особенно после 1960-х годов.

По оценке на 2008 год 13,5 % населения страны — родившиеся за границей, около 22 % населения — либо иммигранты, либо их потомки. Раньше среди иммигрантов преобладали выходцы из Финляндии, Норвегии и Дании. В конце XX и начале XXI века ситуация поменялась: среди иммигрантов сильно выросла доля выходцев из Греции, Португалии, бывших стран Советского Союза, а в последнее время — из Польши.

По оценке 2020 года 19,7% населения страны родилось за границей, а крупнейшей страной-источником мигрантов в 2011-2020 годах стала Сирия.

Швеция систематически предоставляла политическое убежище гражданам из следующих стран: Югославия, Ирак, Иран, Сомали, Чили. После 2001 года страна приняла свыше 40 тысяч политических беженцев из Ирака.

Статистика Швеции при определении иммигранта использует критерии, согласно которым долгосрочным иммигрантом считается лицо, прибывшее в страну на срок 12 месяцев и выше. Среди основных категорий иммигрантов, помимо вышеупомянутых рабочих ресурсов, беженцев, близких родственников семей, стоит отнести лиц, перемещённых в рамках квоты беженцев, а также иностранных студентов и усыновлённых детей.

Язык 
Языком де-факто является шведский, принадлежащий к группе германских языков (скандинавская подгруппа) индоевропейской семьи, родственный норвежскому и датскому языкам, от которых отличается произношением и орфографией. В стране, однако, отсутствует официальный язык — поскольку шведский занимает доминирующее положение, то никогда не поднимался вопрос о признании его официальным (схожая ситуация наблюдается и с английским языком США).

Языками национальных меньшинств признаны саамский (одни исследователи рассматривают этот язык как единый, имеющий несколько диалектов, другие считают эти диалекты отдельными языками), меянкиели, финский, цыганский и идиш. Первые три из них могут использоваться в государственных и муниципальных учреждениях, судах, детских садах и домах престарелых в некоторых частях ленов Норрботтен и Вестерботтен.

Примечания

Литература 
 
 
  — Архивировано из первоисточника 25 февраля 2012. Проверено 7 января 2013.

Ссылки 
 Демоскоп о демографии Швеции и стран Евросоюза
 Statistiska Svenskbyrån (Statistics Sweden)
 European Statistics. Eurostat. Population
 The World Factbook. Sweden